Медынцев — русская фамилия:

 Медынцев, Николай Васильевич (1841—1904) — купец, коллекционер.
 Медынцев, Яков Афанасьевич (? – 1818) — генерал-майор.